Ермо́лино — узловая железнодорожная станция Ярославского региона Северной железной дороги, находящаяся в деревне Железнодорожной станции Ермолино Ивановского района Ивановской области.

История 
Станция открыта в 1871 году в составе линии Иваново — Кинешма Шуйско-Ивановской железной дороги.

Деятельность 
Станция открыта для грузовой работы.

Коммерческие операции, выполняемые на станции:
 продажа пассажирских билетов;
 приём и выдача багажа;
 приём и выдача повагонных отправок грузов (открытые площадки).

Вблизи станции находится база запаса, где размещено большое количество списанных локомотивов разных моделей.

Дальнее следование по станции 
По состоянию на декабрь 2018 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов дальнего следования на Яндекс. Расписания
 Расписание пригородных поездов на Яндекс. Расписания
 

Станции Ярославского региона Северной железной дороги
Узловые железнодорожные станции